

Geografia 
 Krn – nome sloveno del Monte Nero (Alpi Giulie)

Sigle
 Krajowa Rada Narodowa – Consiglio Nazionale di Stato, corpo parlamentare esistito in Polonia dal 1943 al 1947

Codici 
 KRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiruna (Svezia)
 krn – codice ISO 639-3 della lingua sapo

Mineralogia 
 Krn – abbreviazione di cornerupina

Note